

Карашилік — село, Акжарський район, Північноказахстанська область
 Карашилік — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Карашилік — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Карашилік — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Карашилік — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область